Jáfet, bibliai alak
 Jáfet, utónév